Pluralisme (sociale wetenschappen), het bestaan van verschillende sociale en culturele subsystemen in een samenleving
 Pluralisme (filosofie), een systeem of leer die het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt neemt
 Moreel pluralisme, een meta-ethische theorie die stelt dat de verscheidenheid aan morele waarden, normen, idealen, plichten en deugden niet gereduceerd kan worden tot één morele superwaarde